Giovanni Plantageneto (1166-1216), detto Sanzaterra, re d'Inghilterra
 Giovanni Plantageneto, conte di Cornovaglia (1316-1336), figlio del re d'Inghilterra Edoardo II
 Giovanni Plantageneto, III conte di Kent (1330-1352), figlio di Edmondo Plantageneto, I conte di Kent, e nipote di Edoardo III
 Giovanni Plantageneto, I duca di Lancaster (1340-1399), figlio del re d'Inghilterra Edoardo III, capostipite della casa di Lancaster
 Giovanni Plantageneto, I duca di Bedford (1389-1435), figlio del re d'Inghilterra Enrico IV d'Inghilterra